

Geografia

Austria 
 Randegg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Niemcy 
 Randegg – dzielnica gminy Gottmadingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Osoby 
 Burkhard II. von Randegg – niemiecki biskup
 Marquard von Randegg – niemiecki biskup

Zobacz też 
 Randeck